О́сип-Юлиа́н Ива́нович (иногда Иосиф Юлиан) Сенко́вский (, наиболее известный псевдоним — Барон Брамбеус; , поместье Антологон, Виленский уезд, Виленская губерния — , ) — русский и польский востоковед, полиглот, писатель, критик, редактор, журналист. Редактор первого русского массового «толстого журнала» «Библиотека для чтения». Статский советник, заслуженный профессор (1847), член-корреспондент Императорской Академии наук (1828).

Биография 
Осип Сенковский родился в старинной шляхетской семье, принадлежащей к старинному роду Сарбевских. Один из его предков, Матвей-Казимир Сарбевский, живший в XVII веке, снискал себе славу лучшего латинского лирика, удостоился венца в Риме и был прозван «новым Горацием». К началу XIX века род обеднел, но Осип-Юлиан сумел получить блестящее домашнее образование. Он рано обнаружил наклонности к филологии. В детстве под руководством профессора Виленского университета Г. Э. Гроддека изучил в совершенстве древние языки. Недолго проучился в Минском коллегиуме. Во время учёбы в Виленском университете окончил физико-математический, филологический, нравственно-политический факультеты. Во время обучения на медицинском факультете тяжело заболел и в качестве отдохновения от напряженной учёбы отправился в Стамбул для повышения практического знания восточных языков (1819). Формально университет не окончил.
Участвовал в польском юмористическом листке «» («Уличные ведомости»), издаваемом «Товариществом шалунов» — «Towarzystwo szubrawców».

В университете под влиянием профессоров И. Лелевеля и Г. Э. Гроддека проникся интересом к Востоку. В 18 лет перевёл на польский язык басни Лукмана (с арабского), в 19 лет составил обзор поэтического сборника Хафиза (с персидского подлинника). На юношу после издания переводов стали смотреть как на подающего надежды ориенталиста. Совершил путешествие по Турции, Сирии и Египту (1819—1821), частично за счёт того, что виленские учёные объявили подписку на денежное обеспечение этого путешествия с обязательством публиковать отчёты о путешествии и собрать документы о польско-турецких связях. Свои обязательства перед спонсорами путешествия Сенковский полностью выполнил. Из путешествия привёз в Петербург (куда переехал в 1821 году) научные труды и древние арабские рукописи; чуть было не увёз из Египта знаменитый дендерский зодиак (древнее астрономическое изваяние уже было погружено на барку, но начавшаяся греческая революция не позволила доставить его в Россию). Часть путевых очерков была издана на русском языке: «Отрывки из путешествия по Египту, Нубии и верхней Эфиопии» (1821), позже — «Воспоминания о Нубии и Сирии», на польском — «Wyiątek z opisu podrózy do Nubii i wyższej Etiopii» (1822).

Помимо основных европейских языков, блестяще знал восточные — турецкий и арабский (в совершенстве), на которых говорил и писал прозой и стихами «каллиграфически-щеголевато», персидский, также новогреческий, итальянский и сербский языки. Впоследствии овладел также китайским, монгольским и тибетским языками.

С 1821 года служил переводчиком в Иностранной коллегии в Санкт-Петербурге. Предложение о сотрудничестве от русской дипломатической миссии получил ещё в Турции. В Петербурге Сенковского экзаменовал академик Х. Д. Френ, знаменитый ориенталист, который написал в официальном заключении, что познания экзаменуемого в арабском языке превосходят познания экзаменующего.
В 1822—1847 гг. — ординарный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре арабской и турецкой словесности. За время своего преподавания опубликовал несколько исследований по истории, филологии и этнографии мусульманского Востока, выпустил ряд переводов из арабской классической литературы. Сенковский стал фактическим основателем школы русской ориенталистики, многие из его учеников (М. Г. Волков, В. В. Григорьев, В. Г. Тизенгаузен и др.) внесли значительный вклад в развитие российского востоковедения. Лекции Сенковского слушал крупнейший впоследствии картвелолог Д. И. Чубинашвили, отметивший утверждение лектора о том, что до XII века «грузин вообще не было на свете».

С начала 1830-х годов фактически отошёл от активной научной деятельности.
В 1828—1833 годах исполнял обязанности цензора. По воспоминаниям Старчевского, был фактическим автором «либерального» Цензурного устава 1828 года. 14 апреля 1833 года был вынужден уйти с должности цензора Петербургского цензурного комитета после выговора, с возмещением издержек на печатание, за разрешение перепечатки на французском языке в России пьесы Виктора Гюго «Лукреция Борджиа». («Русская старина», 1903, № 3. — С. 573.)

Помимо ориенталистики, занимался изучением скандинавских саг и русской истории, акустикой, теорией и историей музыки, изобретениями музыкальных инструментов, написал множество статей по этнографии, физике, математике, геологии, медицине.

Научные звания и членства в научных и литературных обществах 
Член Петербургского Вольного Общества Любителей Словесности (декабрь 1821), по рекомендации Фаддея Булгарина;
Действительный член Общества Любителей Наук в Варшаве (1823);
Почётный доктор философии Краковского университета (август 1826);
Член Ученого Общества при Краковском университете (ноябрь 1826);
Член Азиатского Общества в Лондоне (1827);
Член-корреспондент Императорской Академии наук (декабрь 1828) по рекомендации академика Френа;
Член Общества Северных Антиквариев в Копенгагене;
Заслуженный профессор (1847).

Литературная деятельность 
В 1815—1822 годах печатался в виленском еженедельнике на польском языке «Tygodnik Wileński», участвовал в сатирическом журнале «Wiadomości Brukowe».

Первый опыт исторического исследования — «Приложение к общей истории гуннов, турков и монголов» (1824, на французском языке).

В 1822 году близко сошёлся со своим земляком Ф. В. Булгариным, через него познакомился с Н. И. Гречем и А. А. Бестужевым, с которым особенно сошёлся. «Сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русский Сенковского, для которого «легче было писать по-турецки, чем по-русски». Сотрудничал в периодических изданиях: «Северный архив», «Сын отечества», «Северная пчела»; активно участвовал в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» (1823—1825).

Первым его опытом в русской литературе стал цикл «Восточных повестей», которые наполовину были переводами с восточных языков. В «Полярной звезде на 1823 год» была опубликована повесть «Бедуин», в следующем выпуске альманаха — «Витязь буланого коня». В «Полярной звезде на 1825 год» появились сразу три повести: «Деревянная красавица», «Истинное великодушие» и «Урок неблагодарным». Позже в «Северных цветах» были напечатаны повести «Бедуинка» и «Вор», в «Альбоме северных муз» — «Смерть Шанфария».

В 1827 году в газете «Северная пчела» опубликовал первый опыт в пародийно-сатирическом наукообразном жанре, в 1828 году научный памфлет вышел отдельным изданием на французском языке под названием: «Письмо Тутунджи-оглы-Мустафа-аги, истинного турецкого философа, г-ну Фаддею Булгарину, редактору „Северной пчелы“; переведено с русского и опубликовано с учёным комментарием Кутлук-Фулада, бывшего посла при дворах бухарском и хивинском, а ныне торговца сушёным урюком в Самарканде».

В 1830—1831 годах цензурировал, а в 1831 году редактировал в Санкт-Петербурге польскую сатирическую газету «Bałamut» по образцу виленского журнала «Wiadomości Brukowe».

В 1830 году опубликовал свой очень вольный авторизованный перевод с английского романа Джеймса Мориера «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана», а в 1831 году его продолжение — «Похождения Хаджи-Бабы в Лондоне».

В альманахе крупнейшего санкт-петербургского книгоиздателя и книготорговца А. Ф. Смирдина «Новоселье» опубликовал в 1833 году первые сочинения за подписью Барон Брамбеус — литературно-политические обозрения «Незнакомка» и «Большой выход у Сатаны». В том же году издал «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», имевшие ошеломительный успех. Имя героя знаменитой лубочной повести Барона Брамбеуса Сенковский, по свидетельствам современников, часто повторял, шутки ради, в обращениях к своему лакею и на лекциях турецкого языка, где «Сказка о Францыле Венецианине и прекрасной королеве Ренцывене» перелагалась на турецкий язык. В «Истории о храбром рыцаре Францыле Венецияне…» есть, к примеру, такие строки: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был шпанский король Барон Брамбеус…»
 
Помимо этого псевдонима Сенковский использовал и другие: «доктор Карл фон Биттервассер», «Тютюнджю-оглу Мустафа-ага», «Буки-Буки», «Иван Иванов сын Хохотенко-Хлопотунов-Пустяковский, отставной подпоручик, помещик разных губерний и кавалер беспорочности», «Делюбардар», «пограничный толмач Разумник Артамонов сын Байбаков» и др.

В 1834—1847 годах — редактор ежемесячного «журнала словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составляемый из литературных и ученых трудов…» «Библиотека для чтения», в котором публиковал свои многочисленные статьи на разнообразные темы, преимущественно истории и литературы, также нравоучительные развлекательные повести и рассказы. Восточные, светские, бытовые, сатирические повести, публиковавшиеся под псевдонимом «Барон Брамбеус», сделали его особенно популярным. Смирдин, издатель «Библиотеки для чтения», выбрал Сенковского в качестве редактора журнала «Библиотека для чтения». Иногда, по цензурным соображениям, редакторами «объявлялись» Греч или Крылов, но «никто в свете, кроме г. Сенковского, не имел ни малейшего влияния на состав и содержание „Библиотеки для чтения“. Все её недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному».

Смирдин платил Сенковскому необычно большое для того времени жалованье в 15 000 рублей в год. Тираж журнала возрос «непомерно» — до 5 тысячи подписчиков в год, что приносило Смирдину огромные прибыли. Это был первый в России журнал энциклопедического характера, охватывавший все стороны жизни мало-мальски образованного русского человека. Объём «Библиотеки…» доходил до 30 печатных листов. Сенковский стремился утвердить единый стиль всего издания: каждая статья в журнале была не статьей «вообще», а компонентом единого целого.
Неожиданным «новшеством» было и то, что «Библиотека…» всегда выходила точно в срок: каждое первое число месяца. В этот день рассыльный обязательно доставлял авторам напечатанных в номере произведений гонорар. Рассыльные, боясь гнева Сенковского, порой переправлялись через Неву, рискуя жизнью, даже во время ледохода.

Белинский характеризовал в 1836 году «Библиотеку…» как идеальный журнал для массового читателя: «Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее всё, что ему попадется, с обложки до обложки; ещё не успело оно дочитаться до последней обложки, ещё не успело перечесть, где принимается подписка, и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками… Не правда ли, что такой журнал — клад для провинции?..»

Будучи редактором «Библиотеки для чтения», Сенковский скоро стал знаменитым и очень богатым человеком. Он зажил на широкую ногу, изысканно одевался, снял дом на Почтамтской улице, при доме было два сада — цветочный и фруктовый. В своём доме начал с конца 1830-х годов устраивать музыкально-литературные вечера. Лет через десять Сенковский почувствовал, что здоровье его подорвано каторжной журнальной работой. В 1843 году он писал своей корреспондентке, впоследствии сотруднице своего журнала, Е. Н. Ахматовой: «Моя преждевременная смерть была бы очень выгодна для меня… я знаю это и чувствую также, что если проживу дольше, если дотяну до старости, всё это изотрется, завянет, обесцветится, пропадет безвозвратно».

Последние годы 
В последние свои годы Сенковский жил уединённо, занимаясь музыкой, астрономией, химией, гальванопластикой, фотографией, выводил в своих садах новые культуры, обивал мебель. Увлекшись музыкой, он с 1842 по 1849 год строил «оркестрион», инструмент, который мог бы заменить собой оркестр. Сенковский нанял известного фортепианного мастера, его помощника и четырёх рабочих. После нескольких лет переделок и огромных издержек составился огромный, в два этажа, «синтетический» механизм, сочетавший струнные и духовые инструменты, смычки, педали и сложную клавиатуру. На «оркестрионе» никто не мог играть, кроме жены Сенковского, которая исполняла на «инструменте» две-три вещи. «Изобрел» Сенковский и скрипку «о пяти струнах».

К началу 1850-х годов роскошная жизнь и неудачные финансовые операции разорили Сенковского, и он был вынужден вернуться к перу. Летом 1856 года, преодолевая болезнь и отвращение к литературе, он начал печатать в журнале «Сын Отечества» еженедельные «Листки Барона Брамбеуса». «Листки» имели оглушительный успех, тираж издания увеличился разом на несколько тысяч подписчиков. Последний «листок» Сенковский продиктовал за три дня до своей смерти в 1858 году. В том же году некоторое время редактировал журнал «Весельчак».

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище, могила не сохранилась.

Семья 

В 1819 году О. И. Сенковский женился, ещё студентом, до своего отъезда на Восток. Развёлся в 1828 году.
В 1829 году женился на баронессе Аделаиде Александровне Раль (1806—1859), дочери барона Александра Александровича фон Раля (1756—1833) от брака с Елизаветой Александровной Мольво (1768—1843). Таким образом О. И. Сенковский породнился с мужем её сестры Софьи — генералом Ф. Ф. Шубертом, а также с мужем другой сестры, Александры, художником А. П. Брюлловым.

Как и все дочери барона, Аделаида получила хорошее домашнее воспитание. По поводу брака Сенковский писал матери: 

Дом Сенковских был одним из культурных центров столицы, привлекавших незаурядных людей. В частности, он славился музыкальными вечерами, на которых бывали семьи Брюлловых и Шубертов, сыновья П. Ф. Соколова , Н. В. Кукольник, граф Ф. П. Толстой, прославленные музыканты Ф. Лист, Ф. Серве, А. Адан и другие.  По свидетельству Е. Н. Ахматовой, сотрудницы О. И. Сенковского:

Аделаида Александровна — писательница, автор повестей в «Библиотеке для чтения» и биографического очерка «Осип Иванович Сенковский» (1859), которого искренно любила и боготворила.  Однако Аделаида не знала, что муж женился на ней из любви к её старшей сестре Софье, которая не любила Сенковского. Софья, зная любовь сестры к Сенковскому, пожелала этого брака, чтобы составить счастье Адели. Когда в 1833 году Софья умерла, О. И. Сенковский сам опасно занемог и чуть не умер. Эти события нашли отражение в автобиографической повести Сенковского «Любовь и смерть».

После смерти Сенковского Аделаида Александровна в 1858—1859 гг. издала сочинения своего мужа.

Адреса в Санкт-Петербурге 

 январь 1829 — 1833 — дом Раля, Английская набережная, 72.

Примечания

Литература 

 Бернштейн Д. Сенковский // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939.  Т. 10. — [М.: Худож. лит., 1937]. — Стб. 639—641.

Каверин В. А. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения» / В. Каверин; Акад. наук СССР. — [Перераб. и доп. изд.]. — Москва: Наука, 1966. — 237, [2] с.

Крачковский И. Ю. Сенковский и его ученики // Избранные сочинения. Т. 5, Москва — Ленинград, 1958.
Милюков А. П. Знакомство с Сенковским. Отрывок из воспоминаний.  // Исторический вестник. — 1880. — Т. 1. — № 1 — С. 151—158.

J. Jurginis. Barono Brambeuso Alma mater // Kultūrų kryžkelėje. — Vilnius: Mintis, 1970. — P. 215—220.
 Józef Sękowski. Fantastyczne podróże barona Brambeusa / Przekład Witalis Olechowski; wstęp Jarosław Ławski i Joanna Dziedzic; redakcja tomu, opracowanie tekstów Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. — Białystok, 2017. — 316 s.
 Wasilij Wasiliew. «Jozef Senkowski» // Glos Znad Pregoly. 2005, Nr. 8 (109), p. 7.

Ссылки 
 Литературная энциклопедия

Выпускники Виленского университета
Арабисты Российской империи
Историки Литвы
Историки Российской империи
Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Издатели Российской империи
Переводчики Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Писатели-фантасты Российской империи
Писатели Польши XIX века
Историки по алфавиту
Редакторы по алфавиту
Составители «Энциклопедического лексикона»
Путешественники Российской империи
Профессора Санкт-Петербургского университета
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище, чьи могилы утрачены
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Полиглоты